Евгений Иванович Капов  (; ) — белорусский футболист, защитник. Тренер клуба «Днепр» (Могилёв).

Карьера 
В высшей лиге Белоруссии дебютировал в 1993 году в составе могилёвского «Днепра», сыграл 420 матчей, забил 5 мячей. 17 ноября 2012 года выиграв вместе с «Днепром» первую лигу объявил о завершении карьеры.

В 2015 году возобновил карьеру в рогачёвском «Днепре».

С января 2020 года тренирует команду СДЮШОР-7 U-16.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1998
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Днепр» Рогачёв
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Днепр» Могилёв

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Днепр-2» Могилёв
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Днепр» Могилёв